Peter Debye (1884-1966) est un physicien et chimiste néerlandais. Plusieurs notions sont nommées en son honneur :

 la longueur de Debye, une unité utilisée en physique des plasmas ;
 les forces de Debye, les forces intermoléculaires résultants de l'interaction entre un dipôle permanent et un dipôle induit - intervenant en partie dans les forces de Van der Waals ;
 le modèle de Debye, une explication du comportement de la capacité thermique des solides en fonction de la température ;
 la température de Debye, une température caractéristique des solides, intervenant dans le modèle de Debye ;
 le debye, l'unité du moment dipolaire.
 Debye, un cratère lunaire
 l'équation de Debye-Hückel, nommée d'après ses créateurs Peter Debye et Erich Hückel
 la théorie de Debye-Hückel

Homonymie